L'or de Guinée remontait sur la ville de Ceuta par les caravanes transsahariennes et profitait aux Arabes.

Après la prise de la ville de Ceuta (en 1415) les Portugais procédaient à une exploration systématique des côtes ouest de l'Afrique qui étaient totalement méconnues des puissances maritimes européennes au-delà du cap Bojador. Dans un premier temps, cette exploration intervenait sous la houlette du Prince Henri qu'on devait surnommer Henri le Navigateur.

En 1460, les Portugais atteignaient le Golfe de Guinée et y récupéraient une large part du commerce dont celui de l’or des mines locales de Bambouk, de Bouré et de Lobi qui était aux mains des Arabes.

Les revenus de la couronne portugaise 
Les Portugais purent tirer de colossaux bénéfices de ce commerce, car l'or était particulièrement rare en Europe à cette époque.

Au début du , le précieux métal en provenance des mines de Guinée assurait le quart des revenus de la couronne portugaise ce qui est considérable.

Voir aussi 
 Commerce transsaharien
 Découvertes portugaises
 Henri le Navigateur
 Histoire des mines d'or

Histoire de l'Afrique
Histoire coloniale du Portugal
Or